Монго Бети, собственно Александр Бийиди Авала (, 30 июня 1932, селение Акометам, неподалеку от Мбальмайо — 8 октября 2001, Дуала) — камерунский писатель, активный борец против колониализма, писал на французском языке.

Биография 
Окончил лицей в Яунде (1951). Переехал во Францию, учился в Экс-ан-Прованс, затем в Сорбонне. Дебютировал в 1953 новеллой Без ненависти и любви, опубликованном в известном журнале Présence africaine. В издательстве при этом журнале был под псевдонимом опубликован и первый его роман «Жестокий город» (1954). Многие годы преподавал в лицеях Парижа, Ламбаля, Руана. В 1978—1991 издавал журнал Peuples Noirs Peuples africains (). В 1991, после более чем тридцатилетнего изгнания, вернулся в Камерун. В 1994 ушел в отставку как преподаватель. Занимался общественной деятельностью, продолжал литературные занятия. Умер после того, как был госпитализирован в Яунде с острой печеночной и почечной недостаточностью, но ему не смогли оказать помощь из-за отсутствия диализа.

Произведения 
 Sans haine et sans amour, новелла (1953)
 Жестокий город/ Ville cruelle, роман (1954)
 Бедный Христос из Бомба/ Le Pauvre Christ de Bomba, роман (1956, запрещен цензурой)
 Миссия завершена/ Mission terminée, роман (1957, премия Сент-Бёва)
 Исцеленный король/Le Roi miraculé: chronique des Essazam (1958)
 Main basse sur le Cameroun: autopsie d’une décolonisation (1972, запрещена цензурой)
 Les Procès du Cameroun: autopsie d’une décolonisation (1972)
 Perpétue et l’habitude du malheur, роман (1974)
 Remember Ruben, роман (1974)
 Peuples noirs, peuples africains (1978)
 Les Langues africaines et le Néo-colonialisme en Afrique francophone (1982)
 Les Deux Mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur (1983)
 La Revanche de Guillaume Ismael Dzewatama (1984)
 Lettre ouverte aux Camerounais, ou, La deuxième mort de Ruben Um Nyobé (1986)
 Словарь негритюда/ Dictionnaire de la négritude (1989, avec Odile Tobner)
 La France contre l’Afrique: retour au Cameroun (1993)
 L’Histoire du fou (1994)
 Слишком яркий свет убивает любовь/ Trop de soleil tue l’amour, роман (1999)
 Branle-bas en noir et blanc (2000)
 Africains si vous parliez (2005)
 Mongo Beti parle: Testament d’un esprit rebelle (2006)

Публикации на русском языке 
 Бедный Христос из Бомба. Пер. М.Ваксмахера. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. 248 с.
 Исцеленный король. Пер. М.Ваксмахера. М.: Прогресс, 1966. 192 с.
 Помни Рубена. Перпетуя, или Привычка к несчастью. Пер. А.Стефанова, Н.Световидовой, М.: Прогресс, 1978. 403 с.
 Завершенная миссия. Пер. А.Амаровой. М.: Худож. лит., 1961.  201 с.

Литература 
 Drame K. The novel as transformation myth: a study of the novels of Mongo Beti and Ngugi wa Thiong’o. — Syracuse: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1990
 Critical perspectives on Mongo Beti/ Stephen H. Arnold, ed. — Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998
 Mouralis B. Comprendre l'œuvre de Mongo Beti. — Issy-les-Moulineaux: Saint-Paul, 2000
 Djiffack A. Mongo Beti: la quête de la liberté. — Paris: L’Harmattan, 2000

Примечания

Ссылки 
 Биография, библиография
 Биография, библиография

Персоналии по алфавиту
Писатели Камеруна
Эссеисты Камеруна
Журналисты Камеруна
Общественные деятели Камеруна
Родившиеся в 1932 году
Родившиеся в Камеруне
Умершие в 2001 году
Умершие в Дуале
Литераторы, известные под псевдонимами
Антиколониалисты
Эссеисты по алфавиту
Франкоязычные писатели Камеруна